MKY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mackay (Queensland) (Australia)
 mky – codice ISO 639-3 della lingua makian orientale